Idris II – władca Maroka (807–827) z dynastii Idrysydów
 Idris II – kalif Maroka (1266–1269) z dynastii Almohadów
 Idris II Katakarmabe – sułtan Kanem-Bornu (1507-1529)
 Idris II Abu Aun ibn Hasan – szarif Mekki (1601-1610)